Flandernkaserne steht für:
 Flandernkaserne (Ingolstadt)
 Flandernkaserne (Stuttgart)